Sumter County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Sumter County (Alabama)
 Sumter County (Florida)
 Sumter County (Georgia)
 Sumter County (South Carolina)